Олисиу Гадиа (, 2 июня 1928, Марилия — 1 мая 1988, Рио-де-Жанейро) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1959 и 1962 гг.

Участник крупного международного турнира в Мар-дель-Плате (1960 г.).

Представлял Бразилию в зональном турнире 1963 г. и в Панамериканских чемпионатах 1963 и 1966 гг.

Член Шахматного клуба Рио-де-Жанейро.

Имел степень бакалавра права. Работал в юридическом отделе Федерального банка Бразилии (Caixa Econômica Federal).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии О. Гадиа в базе Chessgames
 Личная карточка О. Гадиа на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Марилии
Умершие в Рио-де-Жанейро